Cilalawi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Cilalawi, berg, Jawa Barat, 
 Desa Cilalawi, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar